Alberto Pariani – generale italiano
 Gino Pariani – calciatore statunitense
 Laura Pariani – scrittrice italiana